Ralston (Iowa)
Ralston (Nebraska)
Ralston (Oklahoma)
Ralston (Wyoming)

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos